La série 1 contre 1 - Donjons et Dragons niveau avancé est une série de livres "dont vous êtes le héros" de l'univers de Donjons et Dragons qui se joue à deux, publiés durant les années 1980.

Présentation 

On y trouve entre autres et en plus du célèbre Drizzt Do'Urden : Renwood (un puissant druide et vieil ami d'Elminster), Arkane (un mage alchimiste/archer d'ombre qui était autrefois l'apprenti de Renwood avant d'être son rival), Flamlongue (un très vieux dragon Rouge), Geoffroy le Corbeau (un chevalier noir surnommé Quickblade et montant un destrier noir), Gridelin (un dragon-fée loufoque et mystérieux), Sistoo (un guerrier/moine insectoïde ressemblant à une mante-religieuse), Scorch l'effrit, le djinn Euras, Wulfgar l'impressionnant barbare, Garth le moine/rôdeur des contrées glacées, le guerrier/barbare viking Uthrac, Iyraclea la reine des glaces, Eric Hrolf, Liriel Baenre, le mage Khelben Bâton-Noir, le barbare/voleur Fafhrd accompagné du Souricier Gris le rôdeur/voleur (tous deux héros dans Le Cycle des épées de Fritz Leiber), le puissant moine/rôdeur demi-orc Gunj, l'intrépide Swift, l'ingénieux Audric, la troublante Beldramma et le sombre Talos. Tous ces personnages ont été réutilisés dans l'univers des Royaumes oubliés (romans, jeux vidéo, bandes dessinées…). Outre la longue série de romans sur Drizzt, on retrouve également plusieurs de ces personnages dans la Trilogie de La Terre des Druides et La Trilogie des Ombres parmi d'autres ouvrages. À noter qu'une série limitée intitulé "Les Compagnons du renouveau" (titrée probablement en clin d'œil d'un des romans de Drizzt : lInvasion des Ténèbres) compile tous les romans mettant en scène des personnages issus de la série "1 contre 1". Cette série compte dix double-livres : 
 Le Château d'Arcanie (Castle Arcania)
 L'affrontement pour le golem séculaire (Battle for the ancient robot)
 La revanche du Dragon Rouge (Revenge of the red dragon)
 Le duel de la forêt des Druides (Challenge of druid's grove)
 Voleurs et Assassins (Dragonsword of Lankhmar)
 Le Sabre de glace (The Amber sword of world's end)
 Seigneurs de Guerres (Warlords)
 La baguette magique de Krynn (Dragonwand of Krynn)
 Le Plan du Jugement dernier (The Doomsday device)
 Le défi du Caïd (The King takes a dare)

 Analyse La Revanche du Dragon Rouge, Le Duel de la Forêt des Druides et Le Sabre des Glaces sont les trois seuls titres de la gamme à ne pas être manichéens, les héros principaux étant tous les deux prédisposés au bien ou au mal. Cela explique probablement le succès de ces titres et le fait qu'ils furent dans les quatre premiers à être traduits en France.

À noter que Battle for the Ancient Robot se déroule dans le monde de Spelljammer et Dragonwand of Krynn dans celui de Lancedragon. Les deux derniers titres The Doomsday Device et The King takes a Dare'' sont sortis sous une autre licence que Donjons et Dragons et ne font donc pas du tout partie de cet univers, la gamme 1 contre 1''' ayant été cédée entre-temps à une autre maison d'édition. Les personnages de ces quatre coffrets ne font donc pas partie des Royaumes oubliés.

Article connexe 
 Livre-jeu de la série Donjons et Dragons

Liens externes 
 La série "1 contre 1 - Donjons et Dragons niveau avancée"
 Les deux titres hors licence "Donjons et Dragons niveau avancée"

Littérature sur Donjons et Dragons
Série de livres-jeux